Achilleïs (deutsch: „Erzählung von Achilleus“) ist der Titel folgender Dichtungen:
 die unvollendete Achilleïs von Publius Papinius Statius, siehe Publius Papinius Statius#Die Achilleis
 die anonym überlieferte byzantinische Achilleïs, siehe Ilias#Byzanz_2
 das nachgelassene Epenfragment Achilleïs von Johann Wolfgang von Goethe, siehe Achilleus#Goethe
 eine Bezeichnung für die der Figur des Achilleus gewidmete, verlorene Trilogie Myrmidones, Nereides und Phryges von Aischylos